Alfredo Serrano puede hacer referencia a las siguientes personas:

Alfredo Serrano Jover, político y abogado español (1921-1936)
Alfredo Serrano Mancilla, economista español (1975-)